

Informatica 
 TWAIN – standard di comunicazione

Geografia 
 Twain – census-designated place nella contea di Plumas in California

Persone 

 Mark Twain – scrittore statunitense
 Shania Twain – cantautrice canadese